

Sigle 
 Tactical ballistic missile – missile balistico tattico
 Tele Basilicata Matera – emittente televisiva locale italiana
 2-metil-2-propantiolo o ter-butil mercaptano, usato per l'odorizzazione del gas naturale
 Theatre Ballistic Missile – missile balistico di teatro
 Trattamento meccanico-biologico – trattamento a freddo nella gestione dei rifiuti
 Tunnel boring machine – macchina per lo scavo meccanizzato di gallerie

Codici 
 TBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tumbang Samba (Indonesia)
 tbm – codice ISO 639-3 della lingua tagbu